

Белек — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства

Белек — місто-курорт, розташований в провінції Анталія на березі Середземного моря